Afschin (, auch Afshin; ) steht für: 
 Afşin, Stadt und Landkreis in der Türkei
 Titel einer Fürstendynastie im zentralasiatischen Gebiet Usruschana im 8. und 9. Jahrhundert

Personen:
 Afschin (Sänger) (* 1978), iranischer Popsänger
 Erol Afşin (* 1989), türkischer Schauspieler
 Nazanin Afshin-Jam (* 1979), kanadische Menschenrechtlerin und Sängerin iranischer Herkunft
 Afschin Haidar (8. Jahrhundert – 841), abbasidischer Fürst aus Usruschana
 Afshin Noroozi (* 1985), iranischer Tischtennisspieler